Dearest peut faire référence à :

Musique 
 Dearest, un single de Ayumi Hamasaki publié en 2001 sur l'album I Am...

Cinéma 
 Dearest, un film sino-hong-kongais réalisé par Peter Chan en 2014